Jakobskathedrale
 Jakobskathedrale (Stettin)
 Kathedrale von Santiago de Compostela
 Jakobskathedrale (Jerusalem)
 St.-Jakobs-Kathedrale (Riga)